Canapville, nel dipartimento del Calvados
Canapville, nel dipartimento dell'Orne